Le bleu de chauffe est un bleu de travail : combinaison de chauffeur, de travailleur manuel, en toile bleue.
 Un bleu de chauffe est une .
 Bleu de Chauffe est une marque de maroquinerie française.